(parfois orthographié par erreur ) est un genre éteint de plésiosaures du Jurassique supérieur en Angleterre, en France, en Argentine et à Cuba (il y a entre 166 et 145 millions d'années). Son nom signifie « clavicule cachée ».

Plusieurs squelettes restaurés peuvent être observés dans les grands musées d'Europe (Paris, Londres, Glasgow) et à l'American Museum of Natural History de New York.

Description 
Cryptoclidus était un plésiosaure de taille moyenne (environ  pour ).

Plusieurs espèces sont connues, dont l'espèce type : Cryptoclidus eurymerus Phillips, 1871 (spécimen type : BMNH 22656, un squelette complet). Les autres sont C. beaugrandi (Vadet & Rose, 1986), C. cuervoi (Torre & Rojas, 1949), C. oxoniensis (Phillips, 1871), C. richardsoni (Lydekker, 1889) et C. vignalensis (Torre & Cuervo, 1939).

La conformation fragile de la tête et des dents interdit une morsure puissante et suggère un régime alimentaire à base de petits poissons ou d'animaux à corps mou tels que les calmars. Cryptoclidus a peut-être utilisé ses longues dents entremêlées pour capturer de petites proies par filtration de l'eau ou tamisage de sédiments.

La taille et la forme des narines et des ouvertures nasales ont conduit Brown et Cruickshank (1994) à affirmer qu'elles étaient utilisées pour échantillonner l'eau de mer pour détecter les odeurs et les traces chimiques.

Cladogramme dans Cryptoclididae

Dans la culture populaire 
Il apparaît dans la série de la BBC Sur la terre des dinosaures.

Voir aussi 

 Plesiosauroidea, les plésiosures "vrais".

Liens externes 

 Cryptoclidus sur The Plesiosaur Directory
 Cryptocleidus sur palaeos.com

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Pages avec des traductions non relues
Taxon fossile décrit en 1892